Себекхотеп I — фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший около 1735 года до н. э., во Второй переходный период.

Происхождение 

Известно, что Себекхотеп I не был царского происхождения.

Одиннадцатым царём Туринский царский список называет второго Себекхотепа, который был сыном простолюдина по имени Нен(?)-…, после него назван некий Ренсенеб, правивший всего четыре месяца.

Правление и артефакты 

О Себекхотепе I, как и о прочих фараонах XIII династии, известно довольно мало. Неизвестно даже, сколько времени он правил — скорее всего недолго. Тем не менее, он упоминается в Карнакском списке (под именем Хаи-анх-Ра) и Туринском царском папирусе.

Также имя этого фараона встречается на нескольких рельефах из Абидоса: вероятно, Себекхотеп построил там небольшое святилище.

Группа археологов из Пенсильванского университета обнаружила в 2014 году гробницу фараона Себекхотепа I. По словам главы министерства по делам древностей Мохамеда Ибрагима (Mohamed Ibrahim), саркофаг из красного кварцита весом около 60 тонн была найдена ещё год тому назад, однако установить её принадлежность удалось только сейчас. Сделать это учёные смогли благодаря обнаруженным в гробнице плитам с высеченным на них именем Себекхотепа I, а также рисункам, изображающим фараона, сидящем на троне. Саркофаг находился в основании пирамиды, ныне почти полностью разрушенной.

Кроме гробницы во время раскопок в Абидосе (около 450 километров к югу от Каира) американские археологи обнаружили также фрагменты древних каноп и многочисленные предметы из золота, предположительно принадлежавшие Себекхотепу.

В Британском музее хранится осколок гранитного пьедестала статуи, на котором упоминается Себекхотеп I.

Примечания

Литература 

 
 
 Jürgen von Beckerath. Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten, Glückstadt 1964, S. 42-43
 Kim Ryholt. The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, Copenhagen 1927, ISBN 8772894210, S. 339, File 13/13 (dort als Sobekhotep II.)

Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.